

Toponyme 

 Belford Roxo, ville de l'État de Rio de Janeiro au Brésil ;

Patronyme 

 Alexandra Roxo (1984-), actrice, scénariste, réalisatrice et productrice américaine d'origine brésilienne.
 Miguel Roxo de Brito (?-1597), navigateur et aventurier portugais.